Агаєв (; ) — русифікована форма прізвища, зустрічається серед азербайджанців, туркменів і осетин.

Відомі носії 
 Агаєв Алан Хазбіевіч ( 1977) — російський і радянський футболіст.
 Агаєв Аліага Ісмаїл огли (1913—1983) — азербайджанський радянський актор.
 Агаєв Ахмед-бек (1868—1939) — азербайджанський державний діяч, журналіст і тюрколог.
 Агаєв Бейляр Тапдиг огли (1969—1992) — Національний Герой Азербайджану.
 Агаєв Галіб Агабала огли ( 1941) — азербайджанський фінансист, перший президент Центрального банку Азербайджанської Республіки (1992—1994).
 Агаєв Гасан-бек Мешеді Гусейн огли (1875—1920) — азербайджанський політичний діяч, віце-спікер парламенту АДР.
 Агаєв Камран Аділ огли ( 1986) — азербайджанський футболіст.
 Мамед Агаєв ( 1976) — російський та вірменський борець вільного стилю чеченського походження, срібний призер чемпіонату Європи, срібний призер чемпіонатів світу серед військовослужбовців, учасник Олімпійських ігор.
 Агаєв Мамедалі Гусейн огли ( 1952) — директор Московського академічного театру сатири.
 Меджид Агаєв (1835—1978) — пастух, неверифікований довгожитель.
 Агаєв Муслім Байрамович ( 1971) — туркменський і український футболіст.
 Агаєв Микола Миколайович (1814—1891) — російський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Агаєв Назім Асафович — полковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Нагороджений медаллю «За військову службу Україні».
 Агаєв Октай Бахрам огли (1935—2006) — азербайджанський естрадний співак.
 Агаєв Рафаель Махір огли ( 1985) — азербайджанський каратист.
 Агаєв Рустам Арбійович ( 1982) — російський та азербайджанський борець вільного стилю чеченського походження, бронзовий призер чемпіонату Європи, володар Кубку світу, учасник Олімпійських ігор.
 Агаєв Салахат Нусрет огли ( 1991) — азербайджанський футболіст.
 Агаєв Тельман Мамедалі огли ( 1935) — азербайджанський учений-біолог.
 Агаєв Фаіг Алиш огли (1969—1991) — Національний Герой Азербайджану.
 Агаєв Фаїк Балага огли ( 1971) — азербайджанський естрадний співак, Народний Артист Азербайджану.
 Агаєв Фархад Іслам огли — Національний Герой Азербайджану.
 Агаєв Фірудін Гулі огли (1898—1958) — Герой Соціалістичної Праці.
 Агаєв Еднан Тофік огли ( 1956) — російський дипломат.
 Агаєв Ельдар Аскер огли — Національний Герой Азербайджану.
 Агаєв Емін Рафаель огли ( 1973) — азербайджанський футболіст.

Примітки 

Азербайджанські прізвища